La locution Division de fer a désigné plusieurs unités combattantes :
 La  d'infanterie de Sofia, durant la guerre serbo-bulgare,
 La  d'infanterie britannique, unité active depuis 1809,
 La  de l'armée belge, pendant la Première Guerre mondiale,
 La  de fusiliers russe, pendant la Première Guerre mondiale,
 La  de l'armée irakienne,
 La  d'infanterie française,
 La  d'infanterie roumaine, durant la Première Guerre mondiale,
 La  d'infanterie allemande, durant la Seconde Guerre mondiale,
 La  chinoise, active entre 1938 et 1949,
 La Division de fer, corps franc de la Baltique engagé dans les combats de la guerre d'indépendance lettone.